Зловещие мертвецы — трилогия фильмов ужасов американского режиссёра и сценариста Сэма Рэйми
 Зловещие мертвецы — первый фильм (1981)
 Зловещие мертвецы 2 — второй фильм (1987)
 Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы — третий фильм серии (1993)
 Зловещие мертвецы: Мюзикл — канадский мюзикл в жанре комедии ужасов (2003)
 Зловещие мертвецы: Чёрная книга — фильм ужасов режиссёра Федерико Альвареса (2013)
 Зловещие мертвецы — альбом русской рок-группы «Сектор газа» 1990 года

См. также 
 Evil Dead — многозначный термин